Medinense – abitanti di Medina (Brasile)
Medinense – abitanti di Medina del Campo